Il doppio del Gerry Weber Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Simon Aspelin e Julian Knowle erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Tomáš Berdych e Radek Štěpánek.

Michail Južnyj e Miša Zverev hanno vinto in finale 3–6, 6–4, 10–3, contro Lukáš Dlouhý e Leander Paes.

Teste di serie

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti)
  Martin Damm  /  Pavel Vízner (primo turno)

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Gerry Weber Open 2008
ATP Tour 2008